Svenska Mästerskapet 1925 — чемпіонат Швеції з футболу. Проводився за кубковою системою. У чемпіонаті брала участь 8 клубів. 

Чемпіоном Швеції став клуб «Брюнес» ІФ (Євле). Це був останній турнір Свенска Местерскапет. Надалі чемпіонський титул присвоювався переможцям Аллсвенскан з 1931 року.

Півфінал 
19 липня 1925 «Брюнес» ІФ (Євле) — ІК «Сіті» (Ескільстуна) 4:0

19 липня 1925 БК «Дербі» (Лінчепінг) — ІФК Уддевалла 3:0

Фінал 
2 серпня 1925 «Брюнес» ІФ (Євле) — БК «Дербі» (Лінчепінг) 4:2

———————————————————————————————————————

Аллсвенскан 1924/25 — 1-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У турнірі брали участь 12 клубів. Сезон 1924/25 року розпочався 3 серпня 1924 року й завершився 7 червня 1925 року.

Переможцем змагань став клуб ГАІС. Однак титул чемпіона Швеції з футболу він не отримав.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Історія 1896-1925 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція